Екуана (Cunuana, De’cuana, Maiongong, Makiritare, Maquiritai, Maquiritare, Maquiritari, Mayongong, Pawana, Soto, Ye’cuana, Yekuana, Yekuána) — карибский язык, на котором говорит , проживающий на территории границы с Бразилией, на территории рек Ауарис, Вентуари, Каура, Кунтинамо, Кунукунума, Матакуни, Падамо, Парагуа и Эребато в штатах Амасонас и Боливар в Венесуэле, в резервации Яномами около границы с Венесуэлой на северо-западе штата Рорайма в Бразилии.

Диалекты 
У екуана есть диалекты: декуана (вайнунгомо), ихуруана, кунуана, майонгонг (екуана) и майтси.

Ссылки 
 Екуана на Ethnologue

Языки Бразилии
Языки Венесуэлы
Карибские языки